Männertag steht für:

 Internationaler Männertag (19. November)
 Weltmännertag, ein Aktionstag zur Männergesundheit (3. November)
 eine regional verwendete Bezeichnung für den Vatertag
 Männertag (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2016